Anguispira alabama är en snäckart som först beskrevs av G. H. Clapp 1920.  Anguispira alabama ingår i släktet Anguispira och familjen Discidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
alabama